Рать (річка) — річка в Росії, у Щигровському й Курському районах Курської області. 
 Армія, рать або військо — організовані збройні сили для ведення воєнних дій на суші.